Nellenburg heißen folgende geographische Objekte:

 Landgrafschaft Nellenburg, eine Landgrafschaft im heutigen Baden-Württemberg
 Nellenburg, eine Burgruine bei Stockach in Baden-Württemberg
 Nellenburg (Neustadt), eine Burgruine bei Neustadt im Landkreis Marburg-Biedenkopf in Hessen
 Hofgut Nellenburg, ein Hofgut bei Stockach

Nellenburg ist der Name folgender Personen:
 ein mittelalterliches Adelsgeschlecht, Grafen von Nellenburg 

 Christoph von Nellenburg-Tengen (* vor 1495; † 1539), Graf und Erbe der Grafen von Nellenburg, Herr zu Tengen mit der Grafschaft Tengen und Herr zu Wehrstein

 Ekkehard II. von Nellenburg (~1035/1040–1088), Abt des Klosters Reichenau
 Udo von Nellenburg (~1030/1035–1078), Erzbischof von Trier

Siehe auch:
 Nellenberg